Mosleh ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Asghar Mosleh (* 1962), iranischer Philosoph
 Mostafa Mosleh-Zadeh (* 1960), iranischer Diplomat
 Nicole Mosleh (* 1970), deutsche Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin palästinensisch-tschechischer Abstammung